Cold (singel Static-X)
 przewlekła obturacyjna choroba płuc
 Cold – grupa muzyczna z USA
 Cold – singel zespołu Maroon 5